Die 4. Schacholympiade wurde vom 11. bis 26. Juli 1931 in Prag (Tschechoslowakei) im Café des Palastes U Nováků in der Nähe des Wenzelsplatzes ausgetragen. Im gleichen Rahmen fand auch die Schachweltmeisterschaft der Frauen 1931 statt.

Übersicht 

Es nahmen 19 Mannschaften teil, die in einem Rundenturnier den Olympiasieger ermittelten. 93 Spieler beteiligten sich am Wettbewerb. Das Mannschaftsturnier wurde mit Vierermannschaften ausgetragen, wobei ein Ersatzspieler erlaubt war. Turnierdirektor war Vladimír Mrázik aus der Tschechoslowakei. Als Technischer Direktor wirkte Josef Louma aus der Tschechoslowakei. Die Bedenkzeit betrug zwei Stunden für 40 Züge. Die Platzierungen wurden aufgrund der Brettpunkte (BP) und Mannschaftspunkte (MP) entschieden.

Endstand als Kreuztabelle 

{| class="wikitable"
!Rg||Mannschaft||Code||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||BP||MP||+||=||-
|-
|1||USA||USA||●||2||3½||1½||2||1½||2½||1½||2½||2½||2½||2||3||3||3½||3½||4||4||3||48||27||12||3||3
|-
|2||Polen||POL||2||●||2½||2||3||1½||2||2||1½||3½||2½||2||3||3½||3||4||2½||4||2½||47||27||11||5||2
|-
|3||Tschechoslowakei||CSR||½||1½||●||2½||1½||2½||2||2½||1½||3||2½||3||2½||2½||3½||3½||4||3½||4||46½||27||13||1||4
|-
|4||Jugoslawien||YUG||2½||2||1½||●||1||1½||2||2½||3½||2½||1½||2½||2½||3½||3||3||3½||3½||4||46||26||12||2||4
|-
|5||Deutschland||GER||2||1||2½||3||●||2½||2||1½||½||2½||2½||3||2½||3||3||3||4||3½||3½||45½||28||13||2||3
|-
|6||Lettland||LAT||2½||2½||1½||2½||1½||●||2||2½||1½||1||3||2½||3||3||2½||2½||4||3½||4||45½||27||13||1||4
|-
|7||Schweden||SWE||1½||2||2||2||2||2||●||1||2||2½||3||4||3||2||3½||3||3½||3||3½||45½||25||9||7||2
|-
|8||Österreich||AUT||2½||2||1½||1½||2½||1½||3||●||2½||1½||2½||2½||3||2½||4||3½||3||2½||3||45||27||13||1||4
|-
|9||Großbritannien||ENG||1½||2½||2½||½||3½||2½||2||1½||●||2½||2½||3||1½||1½||3||3||3½||3½||3½||44||25||12||1||5
|-
|10||Ungarn||HUN||1½||½||1||1½||1½||3||1½||2½||1½||●||1½||3||2||3||3||2½||3½||3½||3||39½||19||9||1||8
|-
|11||Niederlande||NED||1½||1½||1½||2½||1½||1||1||1½||1½||2½||●||0||3½||2||2||2½||3||2||4||35||15||6||3||9
|-
|12||Schweiz||SUI||2||2||1||1½||1||1½||0||1½||1||1||4||●||3||2½||1||2½||2½||3||3||34||16||7||2||9
|-
|13||Litauen||LTU||1||1||1½||1½||1½||1||1||1||2½||2||½||1||●||2||1||3||3||3||3||30½||12||5||2||11
|-
|14||Frankreich||FRA||1||½||1½||½||1||1||2||1½||2½||1||2||1½||2||●||1½||1½||3||3||2½||29½||11||4||3||11
|-
|15||Rumänien||ROM||½||1||½||1||1||1½||½||0||1||1||2||3||3||2½||●||3||1½||2||3||28||12||5||2||11
|-
|16||Italien||ITA||½||0||½||1||1||1½||1||½||1||1½||1½||1½||1||2½||1||●||2½||3½||2||24||7||3||1||14
|-
|17||Dänemark||DEN||0||1½||0||½||0||0||½||1||½||½||1||1½||1||1||2½||1½||●||3½||3||19½||6||3||0||15
|-
|18||Norwegen||NOR||0||0||½||½||½||½||1||1½||½||½||2||1||1||1||2||½||½||●||2||15½||3||0||3||15
|-
|19||Spanien||ESP||1||1½||0||0||½||0||½||1||½||1||0||1||1||1½||1||2||1||2||●||15½||2||0||2||16
|}

Beste prozentuale Ergebnisse 

{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||BP||Partien||%
|-
|colspan="6"|Brett 1
|-
|1||Alekhine, Alexander||FRA||13½||18||75,0
|-
|2||Bogoljubow, Efim||GER||12½||17||73,5
|-
|3||Kashdan, Isaac||USA||12||17||70,6
|-
|colspan="6"|Brett 2
|-
|1||Stoltz, Gösta||SWE||13½||18||75,0
|-
|1||Tartakower, Ksawery||POL||13½||18||75,0
|-
|3||Steiner, Lajos||HUN||12||17||70,6
|-
|colspan="6"|Brett 3
|-
|1||Petrovs, Vladimirs||LAT||11½||16||71,9
|-
|2||Thomas, George Alan||ENG||12½||18||69,4
|-
|3||Rejfíř, Josef||CSR||11||16||68,8
|-
|colspan="6"|Brett 4
|-
|1||Becker, Albert||AUT||10½||14||75,0
|-
|2||Pirc, Vasja||YUG||12½||17||73,5
|-
|3||Richter, Kurt||GER||10½||15||70,0
|-
|colspan="6"|Reserve
|-
|1||Skalička, Karel||CSR||10½||14||75,0
|-
|2||Steiner, Herman||USA||8½||12||70,8
|-
|3||Hasenfuss, Volfgangs||LAT||7½||11||68,2
|}

Team aus den Vereinigten Staaten (Olympiasieger) 

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Platz
|-
|1||Kashdan, Isaac||12||17||70,6||3.
|-
|2||Marshall, Frank James||10||16||62,5||5.
|-
|3||Dake, Arthur William||8½||14||60,7||6.
|-
|4||Horowitz, Israel Albert||9||13||69,2||4.
|-
|Reserve||Steiner, Herman||8½||12||70,8||2.
|}

Team aus Polen (Silbermedaille) 

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Platz
|-
|1||Rubinstein, Akiba||9½||16||59,4||8.
|-
|2||Tartakower, Ksawery||13½||18||75,0||1.
|-
|3||Przepiórka, Dawid||10||17||58,8||10.
|-
|4||Makarczyk, Kazimierz||8||12||66,7||6.
|-
|Reserve||Frydman, Paulin||6||9||66,7||4.
|}

Team aus der Tschechoslowakei (Bronzemedaille) 

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Platz
|-
|1||Flohr, Salo||11||18||61,1||6.
|-
|2||Gilg, Karl||5||11||45,5||11.
|-
|3||Rejfíř, Josef||11||16||68,8||3.
|-
|4||Opočenský, Karel||9||13||69,2||4.
|-
|Reserve||Skalička, Karel||10½||14||75,0||1.
|}

Team aus Deutschland (Platz 5) 

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Platz
|-
|1||Bogoljubow, Efim||12½||17||73,5||2.
|-
|2||Ahues, Carl||7||13||53,8||9.
|-
|3||Wagner, Heinrich||8½||14||60,7||6.
|-
|4||Richter, Kurt||10½||15||70,0||3.
|-
|Reserve||Helling, Karl||7||13||53,8||7.
|}

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 

 4th Chess Olympiad: Prague 1931 auf Olimpbase (englisch)

1931
Schachturnier
Schachveranstaltung 1931
Schachwettbewerb in der Tschechoslowakei
Sportveranstaltung in Prag